El término «Tong» puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican:

 Tong (apellido), apellido.
 Tong (organización), un tipo de organización social de inmigrantes chinos, predominantemente en los Estados Unidos.
 Distrito de Tong, uno de los rayones (distrito) de la provincia de Ysyk-Kol, en Kirguistán.
 Isla Tong, una isla de Papúa Nueva Guinea.